Лас Виолетас има више значења:

 Лас Виолетас (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Виолетас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Виолетас (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Виолетас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Виолетас (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Виолетас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Виолетас, Гранха (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Виолетас (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Виолетас (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику